HISTÓRIA

O bairro São Salvador esta localizado no extremo oeste da Região Noroeste  de Belo Horizonte, limítrofe com o Município de Contagem.  Ele esta localizado em uma região que na fundação da cidade de  Belo Horizonte era chamada de Ressaca, local também que era responsável por abastecer a então zona urbana da cidade com hortifrutigranjeiros.

DEMOGRAFIA

EDUCAÇÃO

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

FESTAS

REGIÃO

COMERCIO

Bairros Vizinhos 
Faz divisa com os bairros Glória, Coqueiro , Alípio de Melo, Serrano, Novo Progresso (Contagem) e Vila Perola (Contagem).

Ligações externas 
 
 
 Blog Bairro São Salvador
 Blog PROSSEBEME - Bairros São Salvador - Glória - Coqueiros - Primavera

Bairros de Belo Horizonte